Miejscowości w USA:
 Briarwood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Briarwood – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass